Lafitte ist der Familienname folgender Personen:

 André-Joseph Lafitte-Clavé (1740–1794), französischer Offizier
 Fermín Emilio Lafitte (1888–1959), argentinischer Geistlicher, Erzbischof von Córdoba
 Guy Lafitte (1927–1998), französischer Swing-Tenorsaxophonist und Klarinettist
 Laurent Lafitte (* 1973), französischer Schauspieler 
 José White Lafitte (1836–1918), afrokubanischer Geiger und Komponist
 Yasmine Lafitte (* 1973), franko-marokkanische Pornodarstellerin

Lafitte ist der Name folgender Orte:
 Lafitte (Louisiana), in den Vereinigten Staaten
 Lafitte (Tarn-et-Garonne), in Frankreich

Lafitte ist der Name folgender Unternehmen:
 Voiturettes Th. Lafitte, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Lafite
 Laffite
 Laffitte